Arjanots' Lerrnashght'a är en bergskedja i Armenien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan.

Trakten runt Arjanots' Lerrnashght'a består till största delen av jordbruksmark. Runt Arjanots' Lerrnashght'a är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Bergskedjor i Armenien
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre
Landformer i Gegharkunik